Сезон ФК «Сталь» Кам'янське 2016—2017 2-й поспіль сезон кам'янського клубу Сталь у вищій лізі українського футболу. Клуб брав участь у Прем'єр-лізі та Кубку України.

Гравці

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри 

Востаннє оновлено:

Чемпіонат України

Перший етап 
|}

Другий етап

Група 2 

|}

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Кубок України

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що пішли з команди під час сезону

Востаннє оновлено: 31 травня 2017

Бомбардири 

Востаннє оновлено: 27 травня 2017

«Сухі» матчі 

Востаннє оновлено: 31 травня 2017

Дисциплінарні покарання 

Востаннє оновлено: 31 травня 2017

Примітки

Посилання 
 Official website

Сталь
Сезони ФК «Сталь» Кам'янське